Jméno a příjmení Jiří Novosad nosí více osobností:

 Jiří Novosad (1929) (1929–2020) – český vysokoškolský pedagog
 Jiří Novosad (malíř) (1949–2006) – český akademický malíř